Западна Немачка је учествовала на 3. Европском првенству у дворани 1972. одржаном у Греноблу, (Француска),11. и 12. марта 1972. У трећем учешћу на европским првенствима у дворани репрезентацију Западне Немачке представљало је 35 спортиста (18 м и 17 ж) који су се такмичили у 20  дисциплина: 11 мушких и 9 женских.

Са 15 освојених медаља (6 златних, 6 сребрних и 3 бронзане) Западна Немачка је у укупном пласману заузела 2. место од 14 земаља које су на овом првенству осввајале медаље, односно 23 земље учеснице.

Најуспешнији такмичар била је Рита Вилден која је освојила две златне медаље, као чланица победничких штафета.
 
Представнице Западне Немачке у трци на 400 метра освојиле су све три медаље, што је први случај у историји европски првенстава у дворани.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Западна Немачка је са 24 учесника у финалу заузела 1. место са 145 бодоваа, од 23 земље које су имале представнике у финалу, односно све земље учеснице су имали представника у финалу.

Учесници 

¹ Напомена:Пошто је кружна стаза у Греноблу износила 180 метара, није се могло одржати такмичење штафета 4 х 400 метара јер су два круга уместо 400 метара износила 360, тако да је било немогуће измене извршити на местима које та трка по правилима ИААФ предвиђа, па је назив ове дисциплине био штафета 4 х 2 круга. Победницама се рачунају медаље, а постигнути резултати не, јер су постигнути у дисциплини која званично не постоји.
  Звездица уз име такмичара означава да је учествовао у више дисциплина
  Звездица уз број у загради означава да су у њега још једном урачунати такмичари који су учествовали у више дисциплина.

Освајачи медаља 
  Злато
1. Георг Никлес — 400 м, мушкарци
2. Томас Весинхаге, Харалд Попот, Пол Хајнц Велман, Франц Јозеф Кемпер — штафета 4 х 4 круга, мушкарци
3. Кристел Фрезе — 400 м, жене
4. Елфгард Шитенхелм, Кристина Такенберг, Анегрет Кронингер, Рита Вилден — штафета 4 х 1 круг, жене
5. Рита Вилден, Ерика Вајнштајн, Кристел Фрезе, Инге Бединг — штафета 4 х 2 круга, жене 
6. Бригите Резен — скок удаљ, жене
  Сребро
1. Улрих Рајх — 400 м, мушкарци
2. Манфред Шуман — трка 50 м. препоне, мушкарци]]
3. Петар Бернрајтер, Ролф Крисман, Георг Никлес, Улрих Рајх — штафета 4 х 2 круга, мушкарци
4. Ханс Браумгартнер — скок удаљ, мушкарци
5. Анергет Рихтер — 50 м, жене
6. Инге Бединг — 400 м, жене
  Бронза
1.Јирген Мај — 1.500 м, мушкарци
2. Улрих Бругер → 3.000 метара, мушкарци
3. Ерика Вајнштајн — 400 м, жене

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Западне Немачке после 3. Европског првенства у дворани 1970—1972.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Западнонемачки освајачи медаља после 3. Европског првенства 1970—1972.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Европског првенства у дворани 1972. на сајту maik-richter.de
 Комплетни резултати ЕПд 1972 сајт ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1972.
Западна Немачка на Европском првенству у атлетици у дворани